Rigó Jancsi, cigányprímás
 Rigójancsi, cukrászsütemény